Трансформація — зміна, перетворювання виду, форми, істотних властивостей чого-небудь. Трансформувати — перетворювати, змінювати.

Біологія 
 Трансформація (генетика) — генетична модифікація клітини шляхом введення і подальшої експресії в ній чужорідного генетичного матеріалу (ДНК).
 Злоякісна трансформація — набуття клітинами організму тварини ознак пухлинної клітини.

У генній технології
Процес генетичних змін у клітині, що супроводжується введенням чужої ДНК.

У хемометриці
Перетворення даних у інший вид (нормування, кластерування, виконання певних арифметичних дій
над ними і т.п.)

Політика 
 Політична трансформація — історичний процес змін у суспільстві.
 Трансформація НАТО — вйськові та політичні зміни в блоці НАТО з 2002 року

Наратологія
 Трансформація — перетворення однієї синтаксичної конструкції в іншу. Перетворення однієї літературної структури в якісно іншу зі збереженням внутрішнього змісту.

Інше 
 Трансформація гірських порід — формування гірських порід.
 Трансформація —  у театральному, цирковому та естрадному мистецтві – сценічний прийом, який полягає у швидкому перевтіленні артиста.
 Трансформація (фільм) — науково-фантастичний фільм жахів 2016 року.

Див. також 
 Перетворення

Примітки

Посилання